Diese Liste enthält sämtliche derzeit amtierenden Außenminister auf der Welt. Angaben zu Außenministern von abhängigen bzw. von den Vereinten Nationen nicht als selbstständige Staaten anerkannten Gebieten sind kursiv geschrieben.

Weblinks 
 www.rulers.org

!Amtierenden Aussenminister, Liste der